Svojšice est un toponyme qui peut désigner :

Svojšice, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Svojšice, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Svojšice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie